BTS — аббревиатура, которая может обозначать:
 BTS — южнокорейский бойбенд.
 BTS — бангкокская система общественного транспорта.
 BTS — код ИАТА международного аэропорта Братиславы.
 BTS — криптовалюта Bitshares.
 BTS — американская метал-группа Beneath the Sky.
Главный участник БТС- Фуъдона Чапанова